Bonifatius (Bonifacius) steht für:
 Bonifatius, den „Apostel der Deutschen“
 Bonifatius (Unternehmen), Druck- und Verlagsunternehmen aus Paderborn
 Bonifatius von Tarsus, einen römischen, altkirchlichen Märtyrer, † um 306
 einen Vornamen, siehe Bonifatius (Vorname)
 einen weströmischen Feldherrn, siehe Bonifatius (Feldherr)
 ein Musical, siehe Bonifatius – Das Musical
 zahlreiche Kirchen, siehe Bonifatiuskirche
 Zeche Bonifacius, ehem. Steinkohlen-Bergwerk in Essen
 Bonifacius (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Bonifatiuswerk, ein Hilfswerk der katholischen Kirche Deutschland
 Bonifatius (Dux), einen Herzog im Elsass

Bonifacius ist der Familienname von
 Raj-Kumar Bonifacius (* 1969), isländischer Tennisspieler